В списке в алфавитном порядке представлены военачальники Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны командовали армиями. В этот период армия представляла собой крупное войсковое объединение, предназначенное для решения оперативных задач. В зависимости от боевого состава и предназначения различают общевойсковые, танковые, воздушные, противовоздушные и сапёрные армии. За успехи в планировании и осуществлении операций во время войны и сразу по её окончании 72 военачальника были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них — Дважды. После распада СССР два генерала были посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.

В ходе боевых действий на должности командующих войсками армий назначались разные военачальники, но только самые подготовленные и талантливые из них оставались на нём до завершения войны. Большинство из тех, кто командовал армиями в конце Великой Отечественной войны, перед её началом занимали нижестоящие должности. Из сухопутных военачальников, закончивших войну в должности командующего армией, четырнадцать человек перед войной командовали корпусами, четырнадцать — дивизиями, два — бригадами, один — полком, шесть находились на преподавательской и командной работе в учебных заведениях, шестнадцать офицеров являлись штабными командирами разных уровней, три были заместителями командиров дивизий и один заместителем командира корпуса. Только пять генералов, командующих армиями на момент начала войны, закончили её в той же должности: трое (Н. Э. Берзарин, Ф. Д. Гореленко и В. И. Кузнецов) — на советско-германском фронте и ещё двое (М. Ф. Терёхин и Л. Г. Черемисов) — на Дальневосточном фронте.

Всего во время войны погибли тридцать военачальников из числа представленных в списке. В таблице они выделены. Из них:
 двадцать один человек погибли или скончались от ранений, полученных в бою,
 двое (К. М. Качанов и А. А. Коробков) были репрессированы,
 двое (М. Г. Ефремов и А. К. Смирнов) покончили с собой во избежание плена,
 двое погибли в транспортных катастрофах: авиакатастрофе (С. Д. Акимов) и автокатастрофе (И. Г. Захаркин),
 П. Ф. Алферьев пропал без вести,
 Ф. А. Ершаков погиб в концлагере.

Командующие армиями (Гвардейскими, Ударными, общевойсковыми)

Командующие танковыми армиями

Командующие армиями ПВО

Командующие воздушными армиями

Командующие сапёрными армиями

Портретная галерея

Примечания

Источники 
 
 Малашенко Е. И. Командармы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 1-7.
 Протасов В. Д. Они из когорты командармов. В 2-х кн. Военно-биографический справочник. — М.: Издательство «Компания Спутник+», 2005.
 Симонов Ф. В. Командармы Великой Отечественной. — Подольск: Сатурн-С, 1996.
 60 лет Победе
 Операции РККА 1941—1945 года
 
 
 

Списки военачальников Второй мировой войны
Списки участников Великой Отечественной войны